|-
| 18601 Zafar ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18602 Lagillespie ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18603 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18604 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 18605 Jacqueslaskar ||  || 28 ianuarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18606 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18607 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18608 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18609 - ||  || 30 ianuarie 1998 ||  || T. Seki
|-
| 18610 Arthurdent ||  || 7 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 18611 Baudelaire ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18612 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18613 - || 1998 DR || 19 februarie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 18614 - ||  || 20 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 18615 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18616 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18617 Puntel ||  || 24 februarie 1998 || Les Tardieux || 
|-
| 18618 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18619 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18620 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18621 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18622 - ||  || 25 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18623 Pises ||  || 27 februarie 1998 ||  || 
|-
| 18624 Prévert ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 18625 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18626 Michaelcarr ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18627 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 18628 - ||  || 27 februarie 1998 || Cima Ekar || , M. Tombelli
|-
| 18629 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18630 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18631 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 18632 - ||  || 28 februarie 1998 || La Silla || 
|-
| 18633 - || 1998 EU || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 18634 Champigneulles ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18635 Frouard ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18636 Villedepompey ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18637 Liverdun ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18638 Nouet ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18639 Aoyunzhiyuanzhe ||  || 5 martie 1998 ||  || 
|-
| 18640 ||  || 7 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 18641 - ||  || 6 martie 1998 ||  || 
|-
| 18642 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18643 van Rysselberghe ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18644 - ||  || 2 martie 1998 ||  || T. Seki
|-
| 18645 - ||  || 3 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18646 - ||  || 3 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18647 Václavhübner ||  || 21 martie 1998 ||  || 
|-
| 18648 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 18649 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18650 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 18651 ||  || 22 martie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 18652 ||  || 21 martie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 18653 Christagünt ||  || 28 martie 1998 ||  || 
|-
| 18654 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18655 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18656 Mergler ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18657 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18658 Rajdev ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18659 Megangross ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18660 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18661 Zoccoli ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18662 Erinwhite ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18663 Lynnta ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18664 Rafaelta ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18665 Sheenahayes ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18666 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18667 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18668 Gottesman ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18669 Lalitpatel ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18670 Shantanugaur ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18671 Zacharyrice ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18672 Ashleyamini ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18673 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18674 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18675 Amiamini ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18676 Zdeňkaplavcová ||  || 30 martie 1998 ||  || 
|-
| 18677 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18678 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18679 Heatherenae ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18680 Weirather ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18681 Caseylipp ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18682 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18683 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18684 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18685 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18686 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18687 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18688 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18689 Rodrick ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18690 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18691 ||  || 17 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 18692 - ||  || 22 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18693 - ||  || 29 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 18694 - ||  || 23 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 18695 - ||  || 21 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18696 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18697 Kathanson ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18698 Racharles ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18699 Quigley ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 18700 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-